Sportpaleis (Antwerpen);
 Sportpaleis Alkmaar;
 Sportpaleis (Kiev);
 Sportpaleis Ahoy in Rotterdam;
 Sportpaleis van Schaarbeek;
 Sportpaleis (Tbilisi)
 Sportpaleis De Jong, een sportprogramma van de VPRO gepresenteerd door cabaretier Wilfried de Jong.